Die Primeira Divisão 1972/73 war die 39. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 10. September 1972 und endete am 10. Juni 1973.

Titelverteidiger Benfica Lissabon wurde zum 20. Mal portugiesischer Meister. Die Meisterschaft konnte bereits fünf Spieltage vor Saisonende eingefahren werden. Benfica beendete die Saison ungeschlagen mit 18 Punkten Vorsprung vor Belenenses Lissabon. Eusébio vom Meister erhielt zum zweiten Mal den Goldenen Schuh als Europas bester Torschütze.

Teilnehmer 

Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1972-73 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1972/73